Dibrowa (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine sowie ein Familienname:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Olewsk, siehe Dibrowa
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Dibrowa (Isjum)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Dibrowa (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Dibrowa (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Dibrowa (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Dibrowa (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Dibrowa (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Dibrowa (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Dibrowa (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna, siehe Dibrowa (Dolyna)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Dibrowa (Kalusch)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Siedlungsgemeinde Bohorodtschany siehe Dibrowa (Iwano-Frankiwsk, Bohorodtschany)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Burschtyn, siehe Dibrowa (Iwano-Frankiwsk, Burschtyn)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Stadtgemeinde Tlumatsch, siehe Dibrowa (Iwano-Frankiwsk, Tlumatsch)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw, siehe Dibrowa (Wassylkiw)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Dibrowa (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Dibrowa (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Dibrowa (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Dibrowa (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Dibrowa (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Dibrowa (Stryj)
 Dorf in der Oblast Mykolajiwka, Rajon Nowyj Buh, siehe Dibrowa (Nowyj Buh)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Dibrowa (Dykanka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa, siehe Dibrowa (Kotelwa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Dibrowa (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Dibrowa (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Dibrowa (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Dibrowa (Polohy)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Korosten, siehe Dibrowa (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Luhyny, siehe Dibrowa (Korosten, Luhyny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Malyn, siehe Dibrowa (Korosten, Malyn)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Dibrowa (Jampil)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Dibrowa (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Dibrowa (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, Landratsgemeinde Kochaniwka, siehe Dibrowa (Sbarasch, Kochaniwka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, Landratsgemeinde Schyly, siehe Dibrowa (Sbarasch, Schyly)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Dibrowa (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Dibrowa (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Dibrowa (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Dibrowa (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Dibrowa (Talalajiwka)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Dibrowa (Wyschnyzja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Dibrowa (Horochiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Dibrowa (Kiwerzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Dibrowa (Kowel)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljubeschiw, siehe Dibrowa (Ljubeschiw)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Romny, siehe Dibrowa (Romny)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Dibrowa (Bar)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Dibrowa (Poliske)

 Pjotr Akimowitsch Dibrowa (1901–1971), sowjetischer Offizier und Stadtkommandant von Berlin